Бисера Туркович (, род. 8 декабря 1954 года, Сисак, СР Хорватия, ФНРЮ) — боснийская женщина-дипломат и преподаватель. Доктор философии. Доцент. Член Партии демократического действия с её основания. Действующий вице-премьер и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины с 23 декабря 2019 года в  во главе с премьер-министром Зораном Тегелтией. Первая женщина на этом посту. Первый назначенный посол в истории Боснии и Герцеговины. Посол в США, посол-нерезидент в Мексике и Бразилии в 2005—2009 гг. Посол в Катаре в сентябре 2018 года — декабре 2019 года.

Биография 
Родилась 8 декабря 1954 года в городе Сисак в Хорватии. По другим данным — в деревне  близ города Травник. Отца звали Мухарем.

Окончила юридический факультет Сараевского университета в 1979 году. Получила учёную степень в области права. В 1987 году окончила Технологический институт Филлипа в Мельбурне в Австралии и получила степень по криминологии. Закончила аспирантуру по криминологии в Университете Ла Троба в Мельбурне в 1988 году. В 1995 году получила степень доктора философии (Ph.D) в области международных отношений в Pacific Western University в США.

В 1979—1980 гг. работала юристом в банке , в 1980—1981 гг. — в частной школе, подготавливающей к поступлению в университет имени Бранко Лазича (Škola učenika u privredi “Branko Lazić”) и в 1981—1984 гг. — в строительной фирме Integral в Сараево. Затем уехала в Австралию. В 1985—1991 гг. преподавала в Технологическом институте Филлипа в Австралии. В 1990 году была приглашённым преподавателем в  в Куала-Лумпуре. Вернулась в Югославию в 1991 году. Работала в 1991—1992 гг. ответственным редактором на телеканале  в Сараево. В 1994—1996 гг. преподавала в частном Центрально-Европейском университете в Будапеште, в 1999—2000 гг. — на юридическом факультете , в 2000—2001 гг. — в Сараевском университете, в 2001—2004 гг. — на факультете криминальных наук Сараевского университета и в международном фонде  (GCSP) в Швейцарии, в 2004—2005 гг. — на кафедре международных отношений частного , в 2005—2009 гг. — приглашённый преподаватель в американских университетах. В 2009—2011 гг. преподавала в  (IUS).

Стала первым назначенным послом в истории Боснии и Герцеговины. Была послом в Хорватии (1993—1994), Венгрии (1994—1996). В 1996—2000 гг. и 2004—2005 гг. посол при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединённых Наций (ООН) и других международных организациях в Вене. В 2005—2009 была послом в США, послом-нерезидентом в Мексике и Бразилии, а также постоянным представителем в Организации американских государств (ОАГ). В 2012—2015 гг. — посол в Бельгии и Люксембурге. В 2015—2018 гг. — посол по особым поручениям, руководитель Отдела специальных дипломатических мероприятий Министерства иностранных дел. С сентября 2018 года была послом в Катаре. В большинстве этих стран читала лекции в местных университетах.

С 2000 по 2001 год Бисера Туркович занимала пост министра по вопросам европейской интеграции Боснии и Герцеговины. В 2001—2004 гг. и в 2009—2012 гг. была исполнительным директором некоммерческой организации Центр исследований проблем безопасности Боснии и Герцеговины (Centar za sigurnosne studije).

23 декабря 2019 года получила портфель министра иностранных дел в кабинете Тегелтии.

В 2007 году получила звание почётного гражданина Джэксонвилла в штате Флорида. 2008 году получила звание почётного гражданина Лас-Вегаса и получила медаль Вашингтонского института наследия имени Маршалла (Marshall Legacy Institute).

Катарский эмир Аль Тани 14 января 2020 года вручил Бисере Туркович орден «Аль-Ваджба» за выдающийся дипломатический вклад в укрепление двусторонних отношений во всех областях между двумя странами в период её пребывания на посту посла Боснии и Герцеговины в Катаре.

Разведена. Имеет троих детей, которых зовут Семра, Сеид и Али.

Примечания 

Женщины-политики Боснии и Герцеговины
Министры иностранных дел Боснии и Герцеговины
Постоянные представители Боснии и Герцеговины при ООН
Послы Боснии и Герцеговины в США
Послы Боснии и Герцеговины в Хорватии
Послы Боснии и Герцеговины в Венгрии
Послы Боснии и Герцеговины в Мексике
Послы Боснии и Герцеговины в Бразилии
Послы Боснии и Герцеговины в Бельгии
Послы Боснии и Герцеговины в Катаре
Выпускники Сараевского университета
Преподаватели Сараевского университета
Постоянные представители Боснии и Герцеговины при ОБСЕ